A LUGNET, acrónimo de Lego Users Group Network, é um das maiores comunidades Lego on-line.

Aqui os Adultos Fãs de Lego (AFOLs) discutem assuntos relacionados ao tema Lego e postam mensagens sobre criações por meio de NNTP/e-mail/web forums. Os associados à LUGNET podem rastrear os seus conjuntos de Lego, construir Webpages, ranquear posts e criar "polls". O site também mantém um banco de dados acerca de conjuntos lançados pela Lego e disponibiliza links para os principais Websites Lego.

Proposta
O estatuto da LUGNET declara: "To enrich the online experience for the LEGO enthusiast in a growing number of new ways". (em tradução livre para a língua portuguesa: "Para enriquecer a experiência on-line dos entusiastas de LEGO num número crescente de formas.").

A LUGNET é gerida por dois administradores: Gereon Stein e Rene Hoffmeister. David Eaton e Dan Boger, membros da Comunidade, também têm permissões de administradores no site, e auxiliam Gereon e Rene.

Organização do Website
O website encontra-se dividido em quarto partes principais:

Geral – onde os usuários anunciam as suas próprias criações, conversam sobre lançamentos, discutem sobre CAD, revisam conjuntos e muito mais. É o centro da atividade da LUGNET.
Mercado
Regional – onde usuários das mesmas organizações e regiões se encontram. As principais organizações são a International Lego Train Club Organization, a 1000steine.de, a Eurobricks.com, e a Classic-Castle.com.
Temas – o leque de temas varia de LEGO Adventurers a LEGO Western. Temas como LEGO Town e LEGO Train são dos mais ativos, em contraste com LEGO Football ou Fabuland, menos ativos. Até à abertura do Classic-Space Forum o tema LEGO Space era muito ativo.

Ligações externas
LUGNET

Lego
Acrónimos